Таллин 1973 — третий из серии международных турниров, проходивших в советское время в столице Эстонской ССР. Отличительной особенностью этих турниров было то, что наряду с ведущими советскими гроссмейстерами и иностранными гостями в соревновании участвовали эстонские мастера.

Турнир проходил с 20 февраля по 17 марта.

Как и в турнире 1971 г., в данном соревновании участвовали 16 шахматистов (8 советских и 8 иностранцев). Среди участников турнира было 6 гроссмейстеров (в том числе 2 экс-чемпиона мира). Уверенную победу в соревновании одержал М. Н. Таль. Для Таля это была четвертая турнирная победа подряд (до этого — Сухуми 1972, 40-й чемпионат СССР и Вейк-ан-Зее 1973).

Главный арбитр — Лембит Вахесаар (СССР).

Турнирная таблица

Турнирный сборник 
 Таллин 1973. Турнирный сборник. — Таллин: Ээсти раамат, 1974. — 144 с. (на русском языке).

См. также 
 Мемориал Кереса

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Таллине
1973 год в шахматах
Февраль 1973 года
Март 1973 года
1973 год в Эстонии